Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2016 года в III-м дивизионе — спортивное соревнование хоккею с шайбой под эгидой ИИХФ, которое проходило с 31 марта по 6 апреля в городе Стамбул (Турция). Команда, занявшая первое место (сборная Турции), получила право играть в группе B второго дивизиона чемпионата мира 2017 года.

Участвующие команды 
В чемпионате должны были принять участие 7 национальных команд — четыре из Азии, две из Европы и одна из Африки. Сборная ЮАР пришла из второго дивизиона, остальные — с прошлого турнира третьего дивизиона. Однако незадолго до старта чемпионата команда ОАЭ снялась с турнира.

Судьи 
ИИХФ утвердила 4 главных и 7 линейных судей для обслуживания матчей третьего дивизиона чемпионата мира по хоккею с шайбой 2016 года.

Главные судьи
  Стефан Хогарт
  Йоонас Кова
  Кристоффер Холм
  Валентин Ласкар

Линейные судьи
  Мурат Айгюн
  Ясин Акюрек
  Кнут Эйнар Братен
  Тимо Хейнонен
  Шарли О'Коннор
  Йозеф Шпур
  Лауринас Степанкевичюс

Турнир

Таблица

Результаты 

Время местное (UTC+3).

Примечания

Ссылки 
 
 

Хоккей
Хоккей
Хоккей
3
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Турции
Хоккей
Чемпионаты мира в Турции